Чиркино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Чиркино — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Чиркино — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Чиркино — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.